Alexis Márquez se refiere a:

Alexis Márquez Rodríguez (n.1931- ) profesor, abogado y ensayista venezolano.
José Alexis Márquez (n.1976- ) exfutbolista y entrenador colombiano.